Tawrijske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnoperekopsk, siehe Tawrijske (Krasnoperekopsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Tawrijske (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Tawrijske (Cherson)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Tawrijske (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Tawrijske (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Tawrijske (Nikopol)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka, siehe Tawrijske (Melitopol, Jakymiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Pryasowske, siehe Tawrijske (Melitopol, Pryasowske)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Tawrijske (Saporischschja)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Tawrijske (Henitschesk)

siehe auch:
 Tawrijsk